Зизаний:

 Зизаний, Лаврентий Иванович (ок. 1570 — после 1633) — западнорусский языковед, писатель, переводчик, педагог, богослов и церковный деятель. Брат Стефана Зизания.
 Зизаний, Стефан Иванович (1550 — 1634) — западнорусский православный писатель-полемист, церковный проповедник; брат Лаврентия Зизания.